Исфандјад (средњоперсијски: Спандијар) је био ирански аристократа из породице Испахбудан, који је био владар сасанидске провинције Адурбадаган. Био је син моћног сасанидског генерала Фарухзада, који је био брат Ростама Фарохзада и син Фаруха Хормизда.

Биографија 

Исфандјад се први пут појављује 642/643., где се помиње као принц Адурбадагана, који се налазио на челу велике војске заједно са Мутом и Варазтиротима борио против муслиманских Арапа у Ваџ Руду, селу у Хамадану. Међутим, он је заједно са сасанидским заповедницима поражен. Неколико година касније, 651. године, Арапи су напали Адурбадаган, и домене Исфандијада и његовог брата Бахрама. Исфандијада је поново заузео став против Арапа, где се водила битка. Међутим, поново је поражен и овај пут заробљен.

Док је Исфандјад био у заробљеништву, рекао је арапском генералу Букаиру ибн Абдали да би, ако жели да лако и мирно освоји Адурбадагана, требало да склопи мир са њим. Према Баламију, познато је да је Исфандјад рекао: "Ако би ме убили, сав Азербеџан [устати] и да ће се осветити моју крви и водити рат против вас."

Арапски генерал послушао је Исфандадов савет и склопио мир с њим. Међутим, Бахрам, брат Исфандјада, одбио је да се покори арапским снагама и наставио је да им им се одупире. Међутим, убрзо су га Арапи поразили и приморали да побегне из Адурбадагана. О Исфандјаду се више ништа не зна.

Породично стабло

Референце

Литература 
 
Категорија:Војсковође Издигерда III
Категорија:Кућа Испахбудан
Категорија:Личности Ирана у 7. веку

Војсковође Издигерда III
Кућа Испахбудан
Личности Ирана у 7. веку